Mięsień zębaty (łac. musculus serratus) – u człowieka występują 3 mięśnie zębate:
 Mięsień zębaty przedni
 Mięsień zębaty tylny górny
 Mięsień zębaty tylny dolny